Evergreen Farms ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evergreen Farms (Delaware), im New Castle County
 Evergreen Farms (Virginia), im Prince William County